Чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2018/19 — четвёртый сезон турнира среди профессиональных футбольных команд, проводящийся Крымским футбольным союзом под эгидой УЕФА.

Участники 
По итогам предыдущего сезона в составе участников произошли следующие изменения:

 Команда «Гвардеец» (Гвардейское), заняв 2-е место по итогам открытого чемпионата Республики Крым среди любительских команд 2017/18, вышла в чемпионат Крыма по причине отказа от повышения в классе команды «Артек» (Ялта), занявшей 1-е место.
 Команда «Инкомспорт-Авангард» (Ялта), обыграв команду «Кафа» (Феодосия) в стыковых матчах, вышла в чемпионат Крыма.
 Команда «Рубин» (Ялта) по итогам турнира заняла 8-е место и вылетела в открытый чемпионат Республики Крым.
 Команда «Кафа», проиграв команде «Инкомспорт-Авангард» в стыковых матчах, вылетела в открытый чемпионат Республики Крым.
 Команда «Гвардеец» сменила прописку (Гвардейское на Скворцово).

Турнирная таблица 

|-

Примечание:

Места команд определяются по сумме очков, набранных во всех матчах. В случае равенства очков места в турнирной таблице определяются:

 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.

При равенстве всех этих показателей места команд определяются по лучшей средней оценке соревнований «Fair Play» по итогам чемпионата.

При равенстве наибольшего количества набранных очков у двух команд победитель чемпионата определяется в дополнительном матче между этими двумя командами.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Тренеры

Тренерские изменения

Результаты матчей

Статистика игроков

Лучшие бомбардиры

Стыковые матчи 
3 июня состоялась жеребьевка стыковых матчей

По итогам стыковых матчей, команда Инкомспорт (Ялта) сохранила прописку в высшем дивизионе, обыграв команду Черноморец (Севастополь) с общим счетом 8:5

Суперкубок КФС 2018/19

Кубок КФС 2018/19 
В турнире примут участие 14 команд, разбитых на две корзины: по 8 участников из чемпионата Премьер-лиги КФС и 6 любительских команд, определённых Республиканской Федерацией футбола Крыма.

Участники Кубка КФС из чемпионата Премьер-лиги КФС: ФК «ТСК-Таврия» (Симферополь), «Крымтеплица» (Молодежное), ФК «Севастополь», ПФК «Кызылташ» (Бахчисарай), ФК «Евпатория», ФК «Океан» (Керчь), ФК «Гвардеец» (Скворцово) и ПФК «Инкомспорт» (Ялта).

Участники Кубка КФС, определённые РФФК: Сборная города ПФК «Севастополь», ФК «Артек» (Ялта), ФК «Саки», ФК «Авангард-Инкомспорт» (Ялта), ФК «Черноморец» (Севастополь) и ФК «Танго» (Севастополь) — участник чемпионата города Севастополя.
Во время жеребьевки будут определены места в турнирной сетке Кубка КФС сезона-2018/19, по которой в дальнейшем и будут формироваться пары участников вплоть до финального матча.

Поединки 1/8 финала розыгрыша Кубка КФС будут состоять из одного матча, где 6 любительских команд примут на своих полях 6 команд из чемпионата Премьер-лиги КФС. Ещё две команды из чемпионата Премьер-лиги КФС выйдут в 1/4 финала автоматически, где образуют пару соперников. Поединки на стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

1/8 финала 
Игры состоялись 10 октября 2018 года.

|}

 Команда Артек (Ялта) отказалась от участия в кубке КФС.
 Контрольно-дисциплинарный комитет КФС аннулировал результат матча 1/8 финала Кубка КФС сезона-2018/19 между севастопольским «Танго» и ялтинским «Инкомспортом» (ялтинцы одержали победу в дополнительное время со счетом 5:2). Поскольку вместо пяти разрешенных регламентом турнира замен «Инкомспорт» заменил в этом матче аж семерых своих игроков, ему засчитано техническое поражение — 0:3. Соответственно, в четвертьфинал Кубка вышел «Танго».

1/4 финала 
На данной стадии сильнейшие будут определены по итогам двухматчевого противостояния.

Матчи 1/4 финала сыграны 7, 24 и 21 ноября.

|}

1/2 финала 
На данной стадии сильнейшие будут определены по итогам двухматчевого противостояния.

Первые матчи 1/2 финала сыграны 13, 20 марта 2019 года, ответные — 10 апреля 2019 года.

|}

Финал 
Финал Кубка КФС — 8 мая 2019 года

|}

Лучшие бомбардиры кубка

Открытый Чемпионат Крыма 
Открытый чемпионат Крыма — любительское соревнование, вторая лига Крыма

Перед началом сезона:
 Команда Кафа (Феодосия) сменила название на Фаворит ВД-Кафа (Феодосия)
 Команда Инкомспорт-2 (Ялта) сменила название на Авангард-Инкомспорт (Ялта)

В течение сезона:
 Команда Кызылташ-2 (Бахчисарай) в связи с реконструкцией стадиона «Дружба», снялась с соревнований в 3 туре (результаты аннулированы).
 Команда Ялта-Мрия (Ялта) сменила название на Ялта
 Команда СГ ПФК Севастополь в связи с отсутствием домашнего стадиона в Севастополе снялась с соревнований в 9 туре (результаты аннулированы).
 Команда Триад-Monte (Симферополь) заявлена на 2-й круг
 Команда Алушта в связи с отсутствием финансирования снялась с соревнований после 1-го круга.
 Команда Уютное заявлена на 2-й круг
 Команда Детонатор (Севастополь) за повторную неявку на матч исключена из числа участников соревнований (в оставшихся матчах засчитаны технические поражения)

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Крымского футбольного союза
 Чемпионат Крыма на сайте Чемпионат.com
 Чемпионат Республики Крым на сайте footballfacts.ru
 Чемпионат Республики Крым на сайте goalstream.org
 Чемпионат Крыма на сайте Архив голов
 Республиканская Федерация Футбола Крыма
 

Крым
2018